La Poveda (wijk) - wijk in de gemeente Arganda del Rey, provincie Madrid
 La Poveda (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk